Пето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1905. године.

Преглед 
Играло је укупно девет клубова, МТК је освојио првенство. Пола године после завршеног првенства титула је одузета ФК Пошташ због подмићивања.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; По = Поена

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1905
Спорт у 1905.